Nine Inch Nails
NIN (tjednik), srbijanski list